Gajdušek, Gajdusek:
 Daniel Carleton Gajdusek
 (3603) Gajdušek

Zobacz też 
 Gajdošík